Zkratka CDMA může mít různé významy:

 Kódový multiplex – zkratka CDMA (Code division multiple access)
 řada tzv. CDMA standardů v mobilní telefonii:
 IS-95 – první CDMA standard
 CDMA2000 – další evoluční krok CDMA standardu (3G evoluce IS-95)
 W-CDMA – 3G standard používaný GSM operátory

Zkratky